Eqi steht für:
 Eqi, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqi (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqi (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqi (Bucht, Qaanaaq), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Eqi (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland